Карла има више значења:

 Карла
 Карла, Ел Керубин (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Карла, Лас Гонгорас (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику